— тематический парк миниатюр на курорте Кинугава-Онсэн в городе Никко японской префектуры Тотиги. Парк насчитывает более 100 моделей в масштабе 1:25 известных архитектурных и инженерных сооружений по всему миру, в том числе объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, окруженных 140 000 миниатюрными манекенами людей, также в масштабе 1:25.

Список объектов

Зона современной Японии

Американская зона

Египетская зона

Европейская зона

Азиатская зона

Японская зона

Ссылки 

 Официальная страница парка Tobu World Square

Парки развлечений в Японии
Парки миниатюр
Музеи под открытым небом в Японии